David Viry (ur. 9 marca 1989) – francuski skoczek narciarski i kombinator norweski, zawodnik klubu Xonrupt, medalista mistrzostw Francji.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutował jako kombinator norweski w 2004. Dyscyplinę tę uprawiał do sezonu 2009/2010. Największym jego sukcesem było 9. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego 27 lutego 2010 w Karpaczu i Harrachowie.

Począwszy od sezonu 2010/2011 rozpoczął starty jako skoczek narciarski. Pierwsze punkty w FIS Cup zdobył 8 października 2010 w Einsiedeln, zajmując 7. miejsce. W grudniu w Vikersund zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Zawody ukończył na 69. pozycji. Pierwsze punkty w cyklu zdobył w marcu 2011, zajmując 29. miejsce w konkursie w Kuopio.

11 sierpnia 2011 wystartował w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix w Courchevel. Zajął w nich 41. miejsce. Do 40., dającego udział w konkursie głównym zabrakło Viry'emu 0,2 pkt. Zdobył srebrny medal Letnich Mistrzostw Francji 2011.

23 września 2012 zajął 10. miejsce w zawodach w Klingenthal w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2012. W lutym 2013 zajął 19. miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Planicy.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Francuscy kombinatorzy norwescy